Martín Vázquez kan syfta på bland andra: 

 Martín Vázquez – uruguayansk fotbollsdomare, född 1969
 Martín Vásquez – mexikansk/amerikansk fotbollsspelare, född 1963
 Rafael Martín Vázquez – spansk fotbollsspelare, född 1965